De Premjer Liha (Oekraïens: Прем'єр-ліга) is de hoogste voetbalcompetitie die door de Oekraïense voetbalbond (FFOe) wordt georganiseerd. De competitie bestaat sinds 1992 en heette tot 2008 Vysjtsja Liha.

Recordkampioen is Dynamo Kiev, dat de titel zestien keer behaalde. De laatste twee decennia ondervindt die club concurrentie van Sjachtar Donetsk, dat de titel inmiddels dertien keer won. Met een titel is Tavrija Simferopol de enige andere club die landskampioen werd. Behalve in de competitie, strijden de Oekraïense clubs ook tegen elkaar in het bekertoernooi.

Zoals de Oekraïne er nu voor staat op de UEFA-coëfficiëntenranglijst plaatsen de kampioen en de nummer twee zich voor de (voorronden van de) UEFA Champions League. De nummers drie en vier plaatsen zich voor de voorronde van de UEFA Europa Conference League. De bekerwinnaar (of diens plaatsvervanger) plaatst zich voor de (voorronden van de) UEFA Europa League.

De competitie is in 2022 stopgezet wegens de oorlog in Oekraïne.

SSR Oekraïne
Tijdens de periode dat Oekraïne deel uitmaakte van de Sovjet-Unie als SSR Oekraïne werd er tussen 1921 en 1991 ook gevoetbald om het Oekraïense kampioenschap. Van 1921-1935 gebeurde dit middels een toernooi voor stedenselecties, in 1936 werd het een toernooi voor clubteams. Vanaf 1936 ging het voetbalkampioenschap van de Sovjet-Unie van start waar onder andere Dynamo Kiev (13× kampioen), Dnipro Dnipropetrovsk (2× kampioen) en Zarja Vorosjilovgrad (1× kampioen) aan deelnamen en werd het kampioenschap van de SSR Oekraïne een regionale competitie binnen het voetbalsysteem van de Sovjet-Unie.

Kampioenen (1921-1991) 

 * 1949: mogelijk Pishevik Odessa
 ** Er werd gespeeld in twee regionale competities

Oekraïne

Landskampioenen 

 Prestaties per club

Eeuwige ranglijst
Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2020/21 in de Premjer Liha

Oekraïense voetbalcompetitie